Moritz III. steht für:
 Moritz von Oldenburg (Erzbischof) († 1368), auch als Moritz III. von Oldenburg
 Moritz III. (Oldenburg-Delmenhorst) (urkundlich erwähnt 1428; † 1464), auch als Moritz IV. von Oldenburg